Groveland kan syfta på:

 Groveland, Florida
 Groveland, Idaho
 Groveland, Massachusetts
 Groveland, New York